Jabal al Mishaytī är ett berg i Egypten.   Det ligger i guvernementet Sina al-Janubiyya, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Kairo. Toppen på Jabal al Mishaytī är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Jabal al Mishaytī är huvudsakligen platt, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Jabal al Mishaytī.  Trakten runt Jabal al Mishaytī är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Det finns inga samhällen i närheten. Trakten runt Jabal al Mishaytī är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Sina al-Janubiyya
Berg i Egypten 500 meter över havet eller högre

Artiklar med robotjusterad position